Васкес () — испанская фамилия:

Персоналии 

 Васкес, Альваро (род. 1991) — испанский футболист.
 Васкес, Андрес (род. 1987) — шведский футболист.
 Васкес, Андрес Клементе (1844—1901) — кубинско-мексиканский шахматист, дипломат, политолог, писатель.
 Васкес, Брайан (род. 1987) — коста-риканский боксёр-профессионал.
 Васкес, Брэндон (род. 1998) — американский футболист.
 Васкес, Виктор (род. 1987) — испанский футболист.
 Васкес, Габриэль (1549—1604) — испанский богослов, схоласт из ордена иезуитов.
 Васкес, Гильермо (род. 1997) — парагвайский шахматист.
 Васкес, Грейвис (род. 1987) — венесуэльский баскетболист.
 Васкес, Даница (род. 2000) — пуэрто-риканская шахматистка.
 Васкес, Исраэль (род. 1977) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Васкес, Карлос (Кавафе; род. 1999) — кубинский футболист.
 Васкес, Кевин Вальдивия (род. 1997) — чилийский футболист.
 Васкес, Ларри (род. 1991) — колумбийский футболист.
 Васкес, Луис (1798—1868) — американский торговец пушниной и маунтинмен.
 Васкес, Луис Эрни (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Васкес, Лукас (род. 1991) — испанский футболист.
 Васкес, Марио Адриан (род. 1977) — американский певец пуэрто-риканского происхождения.
 
 Васкес, Мигель (род. 1987) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Васкес, Мичель (род. 1990) — мексиканский футболист.
 Васкес, Омар (род. 1989) — колумбийский футболист.
 Васкес, Роберто (род. 1983) — панамский боксёр-профессионал.
 Васкес, Роналдо (род. 1999) — доминиканский футболист.
 Васкес, Себастьян (род. 1980) — уругвайский футболист.
 Васкес, Серхио (род. 1965) — аргентинский футболист.
 Васкес, Табаре (1940—2020) — президент Уругвая.
 Васкес, Фабио (1940—2019) — колумбийский революционер, один из основателей Армии национального освобождения.
 Васкес, Фелипе (род. 1991) — венесуэльский бейсболист.
 Васкес, Фернандо (род. 1954) — испанский футбольный тренер.
 Васкес, Фернандо (род. 1971) — испанский легкоатлет.
 Васкес, Фран (род. 1983) — испанский баскетболист.
 Васкес, Франко (род. 1989) — итальянский футболист.
 Васкес, Хенаро (1931—1972) — мексиканский сельский учитель, профсоюзный активист и революционер.
 Васкес, Хосе (род. 1959) — доминиканский сценарист, режиссёр.
 Васкес, Хосе Луис Лопес (1922—2009) — испанский актёр театра, кино и телевидения.
 Васкес, Хоакин (1897—1965) — испанский футболист.
 
 Васкес, Эдвин (1922—1993) — перуанский стрелок, олимпийский чемпион.
 Васкес, Эдгардо (1960—?) — кубинский хоккеист на траве.
 Васкес, Элиас (род. 1992) — гватемальский футболист.
 Васкес, Юл (род. 1965) — американский актёр.

Составные фамилии 
 Васкес де Коронадо, Франсиско (1510—1554) — испанский путешественник, конкистадор, исследователь.
 Васкес Диас, Рене (род. 1952) — кубинский писатель, драматург, журналист и переводчик.
 Васкес Игарса, Реньер (род. 1979) — испанский шахматист, гроссмейстер.